«Древние верования или языческая религия армян» () — одна из наиболее значимых научных работ армянского филолога и историка Гевонда Алишана.

В данной работе Алишан представил систему древнеармянской языческой религии, её верования, культы, иерархию богов и всех существ.

Работа впервые издана в 1895 году в Венеции на армянском языке. Книга была переиздана в 2002 году в Ереване.

Содержание 
Книга состоит из 6 глав:
 Древнеармянское верование ()
 Религия, вера и культ ()
 Религия ()
 Бог ()
 Культ природы ()
 Горы и камни ()
 Огонь ()
 Вода ()
 Воздушные явления ()
 Растительность и культ деревьев ()
 Астрология ()
 Культ светил ()
 Солнце ()
 Луна ()
 Звёзды ()
 Айк ()
 Культ животных ()
 Чудовища ()

Примечания

Ссылки 
 Текст работы на армянском языке 

Книги 1895 года
Книги о Древнем мире
Книги о Древней Армении
Армянское язычество